Patty Aubrey é uma autora americana da Califórnia . Ela é co-autora da série Chicken Soup for the Soul, incluindo Chicken Soup for the Christian Soul.

Uma defensora do empoderamento feminino, Aubrey é co-autora de um livro voltado apenas para mulheres, Chicken Soup for the Christian Woman's Soul. O livro traz histórias reais de mulheres enfrentando desafios, momentos difíceis e renovando a fé. Os capítulos incluem Fé, O Amor da Família, O Poder de Cura de Deus, Amizade, Fazendo a Diferença, Desafios e Milagres.

Seus escritos foram reconhecidos como importantes dentro do gênero de autoajuda.

Vida pessoal 
Aubrey mora em Santa Bárbara, Califórnia.

Referências

Ligações externas 

 Website oficial
 Patty Aubrey, artigo e shows em Oprah.com
 Patty Aubrey em "Politicagem com Larry King"
 irmã gigante
 A Aliança da Paz
 Projeto Comida de Anjo

Escritoras dos Estados Unidos